Saint-André-des-Eaux est le noms de deux communes françaises :
 Saint-André-des-Eaux, dans les Côtes-d'Armor ;
 Saint-André-des-Eaux, en Loire-Atlantique.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France